Detta är en lista över grundämnenas hårdhet.

Kommentarer

Källor 

Hårdhet